Доља је зрењанинско насеље поред старог бродоградилишта, уз Бегеј. Назив води од географске депресије у којој се налазило. Налази се између Бегеја и данашње Милетићеве улице, између Бранкована, Оповачке стране и Житног трга.
 
Сматра се да су овде првобитно настанили Каталонци у доба Марије Терезије из Шпаније и да је ту било насеље звано „Нова Барселона“. Покушај да их насели требало је да граду обезбеди баштоване, али су ови становници брзо помрли од маларије.

Данас је Доља заједно са Оповачком страном и Црним шором уређена у једну месну заједницу, којој припадају и Бранкован, Царина и ромско нехигијенско насеље Дудара. Ова месна заједница се некад звала "2 Октобар“, по датуму кад је град ослобођен од фашистичког окупатора, а данас се зове „МЗ Доља и Црни Шор“. 

На територији ове месне заједнице налази се спортски стадион ФК Борац, Комплекс Индустрије Уља Дијамант, Бродоградилиште, и некада се налазила Фабрика Котлова и Радијатора која је срушена Септембра 2012.

Градске четврти Зрењанина